Europacupen i fotboll 1963/1964 vanns av Inter, Italien som i finalmatchen besegrade Real Madrid, Spanien med 3–1 i Wien den 27 maj 1964. Inter tog därmed sin första titel i turneringen medan Real Madrid var i sin 7:e final.

Kvalspel

Första omgången

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Anmärkningslista

Referenser

Webbkällor

Externa länkar 
 Säsongen 1963/1964 på Uefas webbplats
 European Cup 1963-64 results at Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1963/1964
Fotbollssäsongen 1963/1964
1963 i Europa
1964 i Europa